Die Spielzeit 1972/73 war die 3. reguläre Spielzeit der 1. Liga Interregional im Handball.

Rangliste

Finalrunde

Einzelnachweise 

1972 1973
Handballsaison 1972/73